Ridgeville peut faire référence à :
 Ridgeville (Indiana)
 Ridgeville (Alabama)

Voir aussi 
 North Ridgeville en Ohio